Harotreus är ett släkte av skalbaggar. Harotreus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Harotreus